Kohlbrunnenbach ist ein Gewässername:

 Kohlbrunnenbach (Rohrach), Name des obersten Laufabschnitts der „Westlichen“ Rohrach bis zur Kirschenmühle, Markt Heidenheim, Landkreis Weißenburg-Gunzenhausen, Bayern oder wahrscheinlicher rechter Zufluss dort
 Kohlbrunnenbach (Stunzach), linker Zufluss der Stunzach bei Rosenfeld, Zollernalbkreis, Baden-Württemberg

Siehe auch
 Kohlbrunnen